Сверхаддитивный эффект — результат групповой деятельности, количественно и качественно более высокий по сравнению с индивидуальной работой. Возникает в малой группе при её приближении уровнем развития к коллективу вследствие более четкого разделения обязанностей, координации действий и установления хороших деловых и личных взаимоотношений между сотрудниками.

Слово «сверхаддитивный» означает «превосходящий сумму». Соответственно, имеется в виду дополнительная прибавка в продуктивности групповой работы, превосходящая сумму вкладов отдельно друг от друга работающих людей. Чем выше сверхаддитивный эффект, тем больше превосходство групповой работы над индивидуальной работой.

Превосходство группы над индивидами обеспечивается рядом факторов, которые имеются в группе, но отсутствуют у отдельных людей. Среди таких факторов можно назвать, например, разделение труда, при котором каждый член группы может достигать совершенства в отдельном виде деятельности, и более высокую концентрацию членов группы на своей работе, в то время как индивид вынужден постоянно переключать внимание с одного вида деятельности на другой.

См. также 
 Синергия
 Система
 Эмерджентность

Примечания 

Социальная психология